Á Sprengisandi () — исландская песня, сочинённая поэтом Гримуром Томсеном в августе 1861 года и положенная на музыку Сигвальди Калдалонсом в 1913 году.

Текст

Комментарии 
Спрейнгисандюр — местность в центре Исландской возвышенности, старинная дорога, которая в Средние века проходила с юга на север Исландии. В буквальном переводе её название означает «песчаная местность, которую проезжают на лошадях до изнеможения», поскольку там практически не было ни пищи для лошадей, ни укрытия для путников. Местные жители искренне опасались посещать эту дорогу и верили, что там обитают тролли и злые духи, а также прячутся бандиты. В песне лирический герой спешит скорее преодолеть свой путь, опасаясь встречи с силами зла. Дорога Спрейнгисандюр заканчивается в долине Кидагил.

Публичное исполнение 
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в России, песня была записана хором российских футбольных болельщиков как символический ответ исландским футбольным болельщикам, исполнившим песню «Калинка» перед началом первенства. На русском был исполнен первый куплет песни «Á Sprengisandi», на исландском — третий.

Примечания

Литература 

 Íslandshandbókin. Band 2. Örn og Örlygur, Reykjavík 1989

Песни на исландском языке
Песни по алфавиту
Стихотворения 1861 года
Музыкальные произведения 1913 года